Shoup ist der Name folgender Personen:

 David M. Shoup (1904–1983), General des US Marine Corps
 George Laird Shoup (1836–1904), US-amerikanischer Politiker
 Howard Shoup (1903–1987), US-amerikanischer Kostümbildner
 Oliver Henry Shoup (1869–1940), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Colorado
 Richard G. Shoup (1923–1995), US-amerikanischer Politiker
Wally Shoup (* 1944), US-amerikanischer Jazzsaxophonist